Ščolkovo (ruski:Щёлково) je grad u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Nalazi se na rijeci Kljazmi, pritoci rijeke Oke, nekih 35 km sjeveroistočno od Moskve.

Broj stanovnika:
1977. -  91.000
2002. – 112.865

Dijelom je Bliskog Podmoskovlja.

Gradovi u Rusiji
Moskovska oblast